Pétain est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Philippe Pétain, communément appelé Pétain (1856-1951), maréchal et homme politique français, chef du Régime de Vichy ;
 Raymond Pétain (1917-1943), militaire français, Compagnon de la Libération. 
 Annie Pétain (1877-1962), épouse de Philippe Pétain.

Toponyme 
 Mont Pétain (Mount Pétain en anglais), sommet situé sur la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique au Canada.

Titre 
Pétain est un titre notamment porté par :

Cinéma 
 Pétain, film biographique de Jean Marbœuf en 1993, avec Jacques Dufilho dans le rôle-titre.

Littérature 
 Pétain, livre biographique de Marc Ferro publié en 2009.

Articles connexes 
 Gouvernement Philippe Pétain, dernier gouvernement de la .
 Vote des pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940.
 De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain, film français réalisé par Sacha Guitry.
 Maréchal, nous voilà !, chanson française à la gloire du maréchal Pétain.

Patronyme français
Homonymie de titre